

Presentación previa 
La pareja australiana Samuel Groth y John-Patrick Smith fueron los campeones defensores.Smith decidió no participar en esta edición. Groth participó junto a su compatriota Chris Guccione, pero no pudo defender su título, tras caer derrotado en cuartos de final ante la pareja británica formada por Edward Corrie y Daniel Smethurst.

La pareja británica formada por Edward Corrie y Daniel Smethurst ganaron el título, derrotando en la final a la pareja belga formada por Germain Gigounon y Olivier Rochus en la final, 6–2, 6–1.

Cabezas de serie 
 Samuel Groth /  Chris Guccione (Cuartos de final)
 Paul Hanley /  Adil Shamasdin (Semifinales)
 James Cerretani /  Andreas Siljeström (Semifinales)
 Ante Pavić /  Franko Škugor (Primera ronda)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Rimouski 2014